Denne liste over fredede fortidsminder i Morsø Kommune viser alle fredede fortidsminder i Morsø Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Morsø Kommune

Referencer 

Morsø Kommune
Morsø Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments